Die Anwältin steht für:
 Die Anwältin (Film), Film von Michael Crichton (1989)
 Tatort: Die Anwältin, Tatortfolge

Anwältin steht für:
 weibliche Berufsbezeichnung für Anwalt

Siehe auch:
 Der Anwalt